KNT steht für:
 Konkordantes Neues Testament

KNT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Nowotarski in der Woiwodschaft Kleinpolen

Abkürzung